Basilissa steht für:

 die weibliche Form des griechischen Herrschertitels Basileus
 eine christliche Märtyrin in Rom (1. Jahrhundert), siehe Basilissa und Anastasia
 eine christliche Heilige aus Ägypten (3./4. Jahrhundert), Ehefrau des heiligen Julian, siehe Julian und Basilissa